Prenume
 (Hugo Henrik) Alvar Aalto
 Nume de familie
 Manuel Alvar López

Vezi și 
 Álvarez
 Álvares

Prenume
Nume de familie spaniole